The Geometer's Sketchpad (GSP) — одно из первых программных обеспечений динамической геометрии.

Стимулировала появление многих других подобных программ, в частности KSEG.
В настоящее время активно не разрабатывается. 

Написана Николасом Жакив для проекта визуальной геометрии в Суортмор-колледже.

Характеристики
 Языки: Английский, Испанский, Датский, Русский, Корейский, Тайский, Традиционный и упрощенный китайский, Корейский, Литовский.
 Макросы: Поддерживаются
 Java-апплеты: Поддерживаются
 Анимация: Поддерживается
 ГМТ: Поддерживается, включая поддержку отдельных точек на ГМТ
 Контрольные работы: Не поддерживаются
 Измерения/Вычисления: Поддерживаются
 Платформы: Windows, Mac OS, TI-92+, С несколькими багами работает на линуксе под Wine.
 Доказательства: Не поддерживаются

Ссылки 

Динамическая геометрия